SK Holice je český fotbalový klub z Holic v Pardubickém kraji, od sezony 2013/14 účastník Pardubického krajského přeboru (5. nejvyšší soutěž). Byl založen v roce 1906. Klubovými barvami jsou černá a bílá.

Historie 
Fotbalový klub z Holice tradiční klub založený v roce 1906 jako SK Holice. Už v roce 1952 postoupil klub do oblastní soutěže (obdoba dnešní divize), ve které s přestávkami působil do roku 1961. Do divize znovu postoupil v roce 1984 a působil v ní s jednoroční přestávkou do sezóny 1999/2000. Od té doby se klubu podařilo vrátit jen dvakrát na krátkou chvíli a to v letech 2007–2009 a 2012/13. Krajský přebor klub vyhrál i sezóně 2015/2016, ale možnosti postupu nevyužil.

Známí odchovanci 

Mezi známá jména, které vychoval zdejší klub patří: Josef Vápeník, František Schejbal, Václav Vicány ml., Václav Velinský ml., Roman Hendrych, Jan Filip, brankář Pavel Kovář

Historické názvy 

 SK Holice (Sportovní kroužek Holice)
 SK Holice (Sportovní klub Holice)
 TJ Jiskra Holice (Tělovýchovná jednota Jiskra Holice)
 TJ Jiskra TMS Holice (Tělovýchovná jednota Jiskra Továrny mlýnských strojů Holice)
 SK Holice (Sportovní klub Holice)

Umístění A mužstva v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

 1965–1967: Východočeský oblastní přebor
 1972–1984: Východočeský krajský přebor
 1984–1985: Divize D
 1985–1994: Divize C
 1994–1995: Východočeský krajský přebor
 1995–2000: Divize C
 2000–2002: Východočeský krajský přebor
 2002–2007: Přebor Pardubického kraje
 2007–2008: Divize C
 2008–2012: Přebor Pardubického kraje
 2012–2013: Divize C
 2013–dosud: Přebor Pardubického kraje

Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2014/15 včetně se hraje v Pardubickém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Reference

Externí odkazy 
 O klubu 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Fotbalové kluby v Pardubickém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1906
Sportovní kluby v okrese Pardubice
Fotbal v okrese Pardubice
Sport v Holicích